Кузьминка () — упразднённый посёлок в Благоварском районе Республики Башкортостан России.
Входила в состав Дмитриевского сельсовета.

История  
На 1969 год Кузьминка входила в Алкинский сельсовет. 

Упразднена Законом № 211-з от 20 июля 2005 года «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров»

 ст.1
4. Упразднить следующие населенные пункты:

12) в Благоварском районе:
поселок Кузьминка Дмитриевского сельсовета

Население 
На 1 января 1969 года проживали 54 человека; преимущественно русские.

География

Географическое положение 

Расстояние до (на 1 января 1969):

 районного центра (Языково): 20 км,
 центра Алкинского сельсовета (1-е Алкино): 1 км,
 ближайшей ж/д станции (Буздяк): 25 км.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Благоварского района